Ostiense, quartiere di Roma
Fonte Ostiense, zona di Roma
Ostiense, stazione di Roma
Leone Ostiense, monaco e vescovo italiano
Via Ostiense, strada romana che portava da Roma ad Ostia.